«Затмение» — российский фильм в жанре фэнтези режиссёра Ивана Кордзаии по сценарию Олега Сироткина об авантюристе Алексе, вынужденному заменить выбывшего участника на съёмках одного телешоу про экстрасенсов, в результате чего он оказывается втянут в давнюю борьбу волшебников. В главных ролях Александр Петров и Диана Пожарская. Премьера в России состоялась 27 апреля 2017 года. На DVD фильм был выпущен в Италии 13 декабря 2016 года.

Сюжет 
Фильм расскажет об авантюристе Алексе, которому на съёмках одного телешоу про экстрасенсов пришлось заменить выбывшего участника. В прямом эфире он слово в слово повторяет предсказание, что услышал за кулисами, — о том, что одна из зрительниц обречена на бесконечное одиночество, и все от неё отвернутся. Алекс даже не догадывается: всё, что с ним происходит — вовсе не случайность. Он оказался втянут в давнюю борьбу двух могучих волшебников. В жизни Тани, той самой проклятой зрительницы, начинают происходить загадочные события. Алекс изо всех сил старается её убедить в том, что с ней всё хорошо и никакого проклятья нет, по ходу развития событий влюбляясь в Таню. Но предсказание угрожает жизни девушки. Чтобы сохранить свои жизни и чувства, персонажам предстоит найти способ выбраться из водоворота мистических событий.

В ролях 
 Александр Петров — Алекс (Алексей)
 Диана Пожарская — Таня
 Катя Кабак — Кристина Павловская
 Сергей Бурунов — ведущий шоу «Дуэль экстрасенсов» Дмитрий Григорьев
 Семен Лопатин — магистр Рустам
 Кирилл Козаков — шаман Кунду Ичите
 Денис Ясик — мастер Кан
 Юлия Сулес — хозяйка рынка
 Алексей Воронин — Семён Семёнович Бударагин
 Светлана Головина — знахарка Аглая
 Вероника Вернадская — Инга
 Андрей Перунов — декан
 Ирина Цывина — Светлана Владимировна, мама Тани
 Андрей Стоянов — Володя, отчим Тани

Факты 
 Александр Петров ранее играл в фильме Артёма Аксененко «Неуловимые: Последний герой».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы России 2017 года